Чемпіонат Угорщини з футболу 1981—1982 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге здобув Раба.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Уйпешт Дожа взяв участь у Кубку володарів кубків 1982—1983 як володар Кубку Угорщини 1981—1982.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1981—1982
Угорщина
Угорщина
1981 в угорському спорті
1982 в угорському спорті